Municipio de Locust puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Locust (condado de Christian, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Locust (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.